Медаль «За выдающуюся службу» — название нескольких одноимённых военных наград Вооружённых сил США:

 Медаль «За выдающуюся службу в вооружённых силах» (США) — награда Министерства обороны США
 Медаль «За выдающуюся службу» (Армия США) — награда Сухопутных сил США
 Медаль «За выдающуюся службу» (ВВС США) — награда Военно-воздушных сил США
 Медаль «За выдающуюся службу» (ВМС США) — награда Военно-морских сил США
 Медаль «За выдающуюся службу» (Береговая охрана США) — награда Береговой охраны США